Heuscher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Johann-Jakob Heuscher (1843–1901), Schweizer Maler und Zeichner
 Patrick Heuscher (* 1976), Schweizer Beachvolleyball-Spieler